Trypolis – stolica Libii
 Trypolis – stołeczna gmina w Libii
 Trypolis – miasto w Libanie
 Hrabstwo Trypolisu – państwo utworzone przez krzyżowców podczas pierwszej krucjaty

Zobacz też 
 Tripolis
Trójmiasto

tr:Trablus (anlam ayrım)